

Medicina
 Nevi – plurale di nevo, tumore benigno dell'epidermide

Persone
 Luciana Nevi (nome all'anagrafe di Luciana Angiolillo) – attrice italiana
 Mario Nevi – calciatore italiano
 Pio Nevi – musicista e direttore d'orchestra italiano
 Raffaele Nevi – politico italiano

Altro
 Nevi – plurale di neve, precipitazione atmosferica di acqua ghiacciata cristallina